Киджи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Киджи — род банкиров из средневековой Сиены.
 Киджи, Агостино (1465—1520) — итальянский банкир, кредитовавший пап Юлия II и Льва X, Чезаре Борджиа и семейство Медичи.
 Киджи, Сигизмондо  (Сиджисмондо) (1649—1678) 
 Киджи, Фабио (1599—1667) — папа Римский Александр VII.
 Киджи, Флавио (1631—1693) — кардинал.
 Киджи, Флавио (1711—1771) — кардинал.
 Киджи, Сиджисмондо (1736—1793) — просветитель, поэт и меценат
 Киджи, Флавио (1810—1885) — кардинал.
 Киджи Зондадари, Бонавентура (1841—1908) — маркиз, итальянский сентор и депутат.
 Киджи Сарачини, Гвидо (1880—1965) — итальянский меценат, покровитель академической музыки.
 Киджи, Карло Коррадино (1802—1881) — граф, итальянский контр-адмирал, сенатор.
 Киджи делла Ровере Альбани, Людовико (1866—1951) — великий магистр Мальтийского ордена.